est un système de six étoiles massives situées au cœur de l'amas .

Structure

















Références

Bibliographie

Bases de données 
 HD 193322, HD 193322 A et HD 193322 B sur SIMBAD.

Constellation du Cygne
Système sextuple
Étoile de type spectral OIII
Étoile de type spectral OV
Étoile de type spectral BV
Objet du Bonner Durchmusterung
193322
100069
7767